«Вечер в мюзик-холле» (, другие названия — A Night at the Show / Charlie at the Show) — короткометражный фильм Чарли Чаплина, выпущенный 20 ноября 1915 года. Является киноадаптацией самого успешного спектакля труппы Фреда Карно «Молчаливые пташки», в котором Чаплин играл ту же роль.

Сюжет 

Подвыпивший щёголь мистер Пест является на представление в мюзик-холл. После долгих поисков своего места он оказывается в первом ряду и вскоре начинает потасовку с дирижёром и соседними денди. Его отправляют на другое место, где он знакомится с красивой девушкой, однако она оказывается не одна, и щёголь вновь удаляется, на этот раз в ложу. Между тем начинается представление: выступают заклинательница змей, певцы, пожиратель огня. Мистер Пест то и дело принимает активное участие в представлении, а также конфликтует со своими соседями. Одновременно с галёрки в шоу постоянно вмешивается пьяница Роуди, метая в выступающих мороженое и обливая всех водой из шланга.

В ролях 
 Чарли Чаплин — мистер Пест, подвыпивший щёголь / мистер Роуди, пьяница на галёрке
 Эдна Пёрвиэнс — девушка в партере
 Лео Уайт — француз-денди / негр на галёрке / танцор
 Ди Лемптон — толстяк в ложе
 Фрэнк Дж. Коулмэн — мужчина в очереди / распорядитель в мюзик-холле
 Уэсли Рагглз — зритель на галёрке
 Ллойд Бэкон — зритель на галёрке
 Мэй Уайт — мадам де Мило, толстая леди / Ля Белль Виннервуст, танцовщица
 Джон Рэнд — дирижёр / зритель в пенсне / старуха на галёрке
 Бад Джемисон — толстяк на галёрке / Дот, большой певец
 Джеймс Т. Келли — тромбонист / Дэш, маленький певец
 Пэдди Макгуайр — кларнетист / работник мюзик-холла
 Филлис Аллен — дама в партере
 Шарлотта Мино — дама в партере
 Чарльз Инсли — тубист
 Лоренс А. Боуз — билетёр / зритель на галёрке
 Джордж Клитхорп — ушастый зритель
 Фред Гудвинс — зритель
 Кэрри Кларк Уорд — леди в ложе

Ссылки 
 
  
 «Вечер в мюзик-холле» в интернет-архиве

Немые кинокомедии
Чёрно-белые кинокомедии
Чёрно-белые фильмы 1910-х годов
Кинокомедии 1915 года
Кинокомедии США
Фильмы Чарльза Чаплина
Немые фильмы США
Короткометражные фильмы США
Чёрно-белые фильмы США